Фамилија Анхелес има више значења:

 Фамилија Анхелес (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Анхелес (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику